Курган Славы — памятник, воздвигнутый на месте одного из рубежей обороны Одессы между Аджалыкским лиманом и железной дорогой. Входит в Пояс Славы — цепь монументов, возведённых в 1964—1967 годах на бывших рубежах героической обороны Одессы.

История 
Посвящён воинам 26-го пограничного отряда и 3-го полка морской пехоты. С началом боёв за Одессу отряд перешел в подчинение Приморской армии и осуществлял охрану тыла. Однако в связи с тяжёлым положением на фронте был сформирован на базе пограничного отряда и выдвинут на передовые позиции в Восточном секторе обороны 26-й пограничный полк войск НКВД.

Описание 
Памятник сооружен около магистрали Одесса — Вознесенск в направлении с. Александровки. Десятиметровой высоты крутой холм венчает стела в форме знамени героев обороны. У подножия кургана на чугунной плите слова: «На этом рубеже героически обороняли Одессу от немецко-фашистских захватчиков воины 26-го пограничного полка и 3-го полка морской пехоты». Ступенями широкой парадной лестницы поднимаемся на площадку в склоне кургана. На подпорной стене — чугунный барельеф, изображающий Родину-мать, краснофлотца и красноармейца. Под ними — лавровая ветвь славы. Символ стойкости защитников Отчизны, морской адмиралтейский якорь, установлен на площадке. За ним на стене надпись: «Стоявшим насмерть во имя жизни».

Авторы проекта использовали естественный рельеф местности, положив в основу композиции холм, увеличив небольшую естественную возвышенность до 10 метров.

На открытии мемориала 28 октября 1968 года выступили участники обороны Одессы Герой Советского Союза Я. Г. Бреус и Герой Социалистического Труда Б. А. Шевченко.

См. также 
 Одесская оборона (1941)
 Аллея Славы (Одесса)
 Мемориал героической обороны Одессы

Примечания

Ссылки 
 Леонид Суховей Они встретили врага первыми (Вечерняя Одесса, 24.06.2008)

Одесская оборона (1941)
Памятники Великой Отечественной войны на Украине
Здания и сооружения, построенные в 1967 году на Украине
Скульптуры 1967 года